Михаил Павлович Яковлев:
 Яковлев, Михаил Павлович (1903—1939) — участник боёв на Халхин-Голе, Герой Советского Союза.
 Яковлев, Михаил Павлович (род. 1935) — работник сельского хозяйства СССР, бригадир, ударник, лауреат Государственной премии СССР.